Roig puede referirse a:

Apellido 
 Roig, apellido de origen francés:

Personajes 
  Carlos Roig, actor argentino;
  Fidel Antonio Roig (1922-2008), botánico argentino;
  Francisco Roig Alfonso (1940-), empresario español;
  Francisco Roig Genís (1968-), tenista español;
  Gonzalo Roig (1890-1970), compositor cubano;
  Jaume Roig (14??-1478), médico y escritor español;
  Maruja Roig (1908-1983), actriz argentina;
  Miguel Roig (1929-1989), economista argentino;
  Montserrat Roig (1946-1991), periodista y escritora española;
  Virgilio Germán Roig (1930 - ), zoólogo argentino.
  Juan Tomás Roig y Mesa (1877 - 1971), botánico cubano

Miscelánea 
  Roig, órgano de prensa de la Joventut Socialista de Catalunya.